Biogen Idec, Inc. () é uma empresa de biotecnologia americana, sediada em Weston.

Referências 

Empresas dos Estados Unidos